Lottizzazione  – in urbanistica, suddivisione di un terreno
Piano di lottizzazione  – in Italia, documento redatto di consigli comunali
Lottizzazione abusiva  – suddivisione di un terreno in difformità alle norme vigenti
Lottizzazione  – in politica, spartizione di cariche tra partiti